Карачала () — посёлок городского типа в Сальянском районе Азербайджана. Посёлок расположен на реке Куре в 15 км от узловой железнодорожной станции Али-Байрамлы.

Статус посёлка городского типа с 1934 года.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Сальянского района